Difuzér nebo difuzor (z angl. to diffuse, rozptylovat) může být:

 Difuzor – zařízení, které urychluje nebo zpomaluje proudění
 Difuzér (akustika) – zařízení k rozptylování ozvěn
 Difuzér (cukrovar) – vyluhovací kotel
 Softbox – fotografické zábleskové zařízení s rozptýleným světlem